Boreray peut désigner :
 l'île de Boreray dans l'archipel de Saint-Kilda en Écosse ;
 l'île de Boreray située près de l'île de North Uist dans les Hébrides extérieures en Écosse ;
 le mouton de Boreray, une race de mouton.